Salix OS est une distribution généraliste, légère et conviviale basée sur Slackware.

Objectifs 
Salix OS se veut rapide et simple d'utilisation. Elle apporte à Slackware la résolution automatique des dépendances, des dépôts plus consistants et des outils d'administrations spécialement conçus pour cette distribution. Tout en se rapprochant de l'utilisateur débutant, Salix OS conserve la philosophie  de Slackware et reste très proche de celle-ci.

Installation 
L'installation de Salix OS se fait en mode texte.

Un Live CD est également disponible pour tester Salix OS sans modifier le système actuel et dispose d'un installateur en mode graphique.

Les architectures i486/i686 et x86-64 sont supportées.

Gestion des paquets 
Salix OS propose slapt-get comme interface à pkgtool de Slackware. slapt-get possède les mêmes fonctionnalités qu'apt-get, utilisé par Debian et ses dérivées. Gslapt est l'interface graphique correspondante.

Salix OS propose également slapt-src, qui permet de simplifier les processus de récupération et de compilation des logiciels disponibles sur le dépôt de scripts slackbuilds.org. Sourcery est l'interface graphique correspondante.

Framakey 
Framasoft propose une version Live USB de Salix OS. Ce Live USB est prêt à l'utilisation, il faut juste décompresser le contenu du dossier fsx dans la clé USB prête à cet effet et exécuter le fichier /boot/install-on-USB.cmd 
(ne jamais exécuter ce ficher sur l'ordinateur, cela pourrait gravement l'endommager, il ne pourrait plus démarrer).

Le Live USB est organisé comme ceci : 
      * 550 Mo pour la Framakey Windows (une interface permettant de lancer ses logiciels portables inclus dans la clé USB)
      * 650 Mo pour Salix OS (ne pas y toucher)
      * 256 Mo pour le fameux disque persistant (la taille du disque peut être modifiée une fois le système lancé)
      * ~600 Mo de libre pour les données personnelles (avec une clé USB de 2 Go)

Historique 
Salix OS a été fondée en 2009 par des anciens membres, contributeurs, et développeurs du projet Zenwalk afin de revenir à une meilleure compatibilité avec Slackware et d'adopter une philosophie plus libre et communautaire. Le projet est hébergé sur SourceForge.net depuis le .

La première version de Salix OS (13.0) est sortie le . La version stable actuelle est la 14.1, publiée le .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel de Salix OS
  Framakey Salix
 

Distribution dérivée de Slackware
Live CD